— японский музыкант и певец.

Единственный ребёнок. Рост 171 см, вес 57 кг. Знак звериного гороскопа — волк. Его музыка — смесь фанка и соула. Его первый альбом вышел на лейбле EP в 1997.

Биография 
Выпустившись из Токийского университета Кэдзай, он 4 года работал служащим в индустрии рекламы. Ему было 28 лет, когда он ушёл из компании с целью стать профессиональным музыкантом, и на момент официального дебюта ему было уже 30 лет.

Компания предлагала ему повышение, увеличение зарплаты, но он всё же ушёл, и не отказался от своей мечты даже когда, по его словам, в доме не было ничего, кроме риса, и ел он раз в день, чтобы принять лекарство от желудка.

Несмотря на нетрадиционный дебют (возраст сильно выше среднего J-Pop исполнителя, большое внимание к текстам песен) его песни вскоре начали активно крутиться на радио, а появления в музыкальных журналах привлекли серьёзное внимание представителей индустрии.

Дебютным синглом стал «Взрывая чарты», но на самом деле первым был сингл «Золотая луна». Его запись уже была закончена, когда представители компании услышали вторую песню, и решили, что именно она сможет стать достаточно популярной, чтобы автора начали узнавать.

Несколько его песен появились в аниме сериале Мёд и клевер, включая Августовскую серенаду, Луна и нож и Обещание. Песня Yozora no Mukou («За вечерним небом») (исполняется SMAP), для которой он написал стихи, появилась в нескольких японских сборниках текстов. Также он написал заглавную тему фильма ×××HOLiC Куколка ~theme from ×××HOLiC the movie~ и для сериала ×××HOLiC, 19 лет. Сон в летнюю ночь появилась в последнем live action фильме Death Note. Yuudachi («Вечерний ливень») использовалась как эндинг для фильма Boogiepop and Others и опенинг для сериала Boogiepop Phantom.

Факты 
Группа, работающая с ним в турах, называется «Shikao&The Family Sugar». Источник названия — Sly & the Family Stone.

До марта 2002 года выкуривал по 2 пачки в день.

Фанат Харуки Мураками, который, в свою очередь, признался в любви к текстам Сикао, и использовал реальный текст в книге After Dark.

В хороших отношениях с Кадзутоси Сакураем из Mr.Children.

Играет на гитаре в песне Seamo «Fly away».

Песня Yozora no Mukou, перепетая Eurobeat Lovers, появилась в 6-м миксе песен для танцевального автомата Dance Dance Revolution.

Сотрудничество

Фукумими 
Группа  (Мягкие уши) была создана артистами лейбла Office Augusta в 1998 году. Последний сингл, «DANCE BABY DANCE», выпущен 16 июля 2008 года.
Участники:
 Сикао Суга
 
 
 дуэт COIL
 
 дуэт

Кокуа 
В 2006 году для телепередачи канала NHK была образована группа , которая выступила на 57 выпуске Кохаку Утагассэн, ежегодной музыкальной передачи.
Состав:
  — продюсирование, аранжировки, клавишные;
 Сикао Суга — слова, музыка, вокал;
  — гитара, групповые аранжировки;
  (Dr.StrangeLove) — бас;
  — ударные.

Прочие артисты 
Сикао Суга участвовал в создании песен следующих артистов:
 Кёко
 Happy Birthday (музыка и слова)
 TOKYO DEEP LONDON HIGH (запись)
  (музыка и слова)
 SMAP
 Koko ni Iru Koto (музыка, слова, аранжировки)
 Yozora no Mukou (слова)
 Тисато Моритака
  (музыка, аранжировки)
 Sava Sava (запись)
  (музыка)
 KAT-TUN
 Real Face (слова)
 Араси
  (слова, музыка)
 CHEMISTRY
 You got me (гитара)
 Seamo
 Fly away (гитара)

Дискография

Мини-альбомы 
 0101 (1995)

Альбомы 
 Clover (7 сентября 1997)
 FAMILY (24 июня 1998)
 Sweet (8 сентября 1999)
 4Flusher (25 октября 2000)
 Sugarless (3 октября 2001) (сборник)
 SMILE (7 мая 2003)
 THE BEST HITS OF LIVE RECORDINGS－THANK YOU－ (5 ноября 2003) (сборник)
 TIME (17 ноября 2004)
 PARADE (6 сентября 2006)
 ALL SINGLES BEST (24 января 2007) (сборник)
 ALL LIVE BEST (10 октября 2007) (сборник)
 FUNKAHOLiC (10 сентября 2008)
 FUNKASTiC (12 мая 2010)
 Sugarless II (10 августа 2011) (анонсирован)

Синглы

DVD 
 DVD CLIPS «1095» (26 февраля 2002)
 DVD CLIPS&LIVE «+731» (26 февраля 2002)
 Сборник видеоклипов «20 MUSIC CLIPS OF SUGA SHIKAO» (12 мая 2004)
 Shikao & The Family Sugar〜FAN-KEY PARADE '07〜 in 日本武道館 (13 июня 2007)
 情熱大陸 × スガシカオ (25 июля 2008)

Радио и ТВ

Радио 
За 8 лет на радио J-WAVE Сикао много работал ди-джеем, и у него долгое время была своя передача «RADIO SUGAR», которая шла в 20 часов.

 «OH! MY RADIO» (радио J-WAVE) — постоянный гость по четвергам с октября 2001 по март 2005 (программа идёт ежедневно с 22:00 до 23:50).
 «NIGHT STORIES» (радио J-WAVE) — ведущий по понедельникам с октября 2005 по март 2006 (программа шла с 00:30 до 03:00 и была доступна в виде подкаста 
 «NTT DOCOMO Kansai BEAT ON THE RADIO» (радио FM802) — постоянный гость с 5 января по 30 марта 2007.
 Радио для мобильных телефонов Утакясу:
 «Суга Сикао гэйно гиригири кэдзи» (с апреля по сентябрь 2006 года);
 «Суга стэйшн» (с августа 2007 по настоящее время)

Он неоднократно говорил о своей любви к радио, и когда радио FM802 устраивало живую трансляцию из Кобэ, город Санномия, он появился там не ради продвижения, а просто для участия (за что один из диджеев, Накадзима Хирото, посмеялся над ним, сказав «Ну какой же исполнитель приходит на такие мероприятия не для того, чтобы себя продвигать!»).

Реклама 
Майнити коммьюникейшн
Канэбо (2007 год)

ТВ 
SPACE SHOWER TV×MOOCS LIVE inc. — с декабря 2005 по март 2006.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  (Office Augusta)
 Официальный сайт (Universal Music)
 Официальный сайт (BMG Japan)

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Певцы и певицы Японии
Актёры озвучивания Японии